Артадама II — царь Митанни (середина XIV века до н. э.).

Узурпатор трона. Видимо, был или братом Тушратты, или вообще принадлежал к соперничающей линии царской династии. Практически за Артадаму II правил его сын Шуттарна III.

Артадама II оспаривал власть у правителя Миттани Тушратты, получая поддержку со стороны царя Ассирии Ашшур-убаллита I и Великого царя хеттов Суппилулиумы I. Тушратта не получал помощь из объединенного Египта, что побудило Суппилулиуму I предпринять (в конечном счете неудачную) военную кампанию с целью свержения Тушратты. Несколько лет спустя Артадаме удалось с помощью заговорщиков свергнуть Тушратту и умертвить его. С тех пор большое влияние на ситуацию в Миттани стали оказывать ассирийцы, которые предоставили убежище Шаттивазе, законному наследнику трона, и по его просьбе предприняли кампанию против Артадамы

Литература 
 
 

Правители Азии XIV века до н. э.
Цари Митанни